Фамилија Товар има више значења:

 Фамилија Товар, Ехидо Тамаулипас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Товар, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику